Rosé steht für: 

 Rosa (Farbe), Mischfarbe aus Weiß und Rot
 Roséwein, sehr hellfarbiger Wein aus blauen oder roten Trauben
 Rosé (Sängerin), neuseeländisch-südkoreanische Sängerin

Orte: 
 Rosé FR, Schweizer Ortschaft

Personen:

 Alfred Rosé (1902–1975), US-amerikanisch-kanadischer Pianist, Dirigent, Komponist österreichischer Herkunft
 Alma Rosé (1906–1944), österreichische Violinistin
 Arnold Rosé (1863–1946), österreichischer Violinist und Konzertmeister
 Berthold Rosé (1870–1925), österreichisch-deutscher Schauspieler, Sänger und Regisseur
 Eduard Rosé (1859–1943), deutscher Cellist und Musikpädagoge

Siehe auch:

 Rosé-Quartett, österreichisches Streichquartett
 Rosée
 Rose